Intervention kan syfta på:

Intervention (folkrätt) – ingripande av en eller flera stater i en annan stat i en pågående konflikt med eller utan militära styrkor
 Intervention (juridik) – i juridiska sammanhang deltagande av tredje man i en rättegång såsom part eller likställd
 Intervention (konst) – en modern konstinriktning 
Intervention (låt) – låt av Arcade Fire.
Intervention (minimalinvasivt ingrepp/operation) – inom medicin och hälsa, akut samt elektiv diagnostisk undersökning / behandling. I samband med röntgengenomlysning kateterledd kärlbehandling eller -diagnostik.
 Humanitär intervention – ett militärt ingripande i en stat utan dess samtycke för att skydda mänskliga rättigheter
 Medicinsk intervention – inom medicin och hälsa, folkhälsointervention, är åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa hos individer, familjer, system och/eller samhällen. Detta sker ofta utifrån olika preventionsnivåer, vilka då vanligen delas in i universell, riktad eller indikerad prevention. 
 Psykopedagogisk intervention – en pedagogisk metod inom psykoterapi

Se även
 Icke-interventionism – ett begrepp inom internationella relationer som beskriver en utrikespolitisk ideologi eller strategi som har som mål att förhindra krig genom att undvika – i första hand militär – inblandning i andra staters angelägenheter